Iskandar (Uzbekistan), ciutat de l'Uzbekistan
 Biografies:
 Iskandar o Alexandre el Gran (356 aC - 323 aC) va ser rei del Regne grec de Macedònia (336-323 aC), conqueridor de l'Imperi Persa i un dels líders militars més importants del món antic
 Iskandar (Xibànides), kan de Miankal i Kermineh i khakan xibànida dels uzbeqs, fill de Janibeg i net de Muhàmmad Xaibani
 Iskandar-i Shaykhi (? - ~1404), general que va servir a diversos senyors a Pèrsia al darrer terç  i fins als inicis del XV 
 Iskandar ibn Úmar Xaykh (? - 1415), sobirà timúrida de Pèrsia 1409-1414 
 Iskandar ibn Kara Yusuf, emir i sultà quara qoyunlu 1420-1438
 Iskandar Muda, sobirà del Sultanat d'Aceh
 Sultan Iskandar, non de diversos sultans de Perak, Johore i les Maldives